Fossile, resto di esseri viventi a seguito del processo chimico fisico di fossilizzazione (oggetto di studio della tafonomia e della biostratinomia)
 Fossile vivente, essere vivente con caratteristiche morfologiche primitive
 Fossile guida, punti di riferimento per la fissazione della cronologia relativa delle rocce
 Fossile, nel mondo dei Pokémon

Altro 
 L'aggettivo fossile ricorre poi in molte polirematiche, come acqua fossile, carbone fossile, farina fossile, combustibili fossili

Altri progetti